Николай Михайлович Алексе́ев:
 Алексеев, Николай Михайлович (1813—1880) — русский живописец и мозаичист, академик Императорской Академии художеств.
 Алексеев, Николай Михайлович (1919—1943) — гвардии младший лейтенант авиации, Герой Советского Союза.